Localidades nos EUA
Hooper (Colorado)
Hooper (Utah)
Hooper Bay

Outros usos
Hooper (filme), comédia com Burt Reynolds

Desambiguação